Бубенчик — слово может означать:

 Бубенчик — род растений семейства Колокольчиковые.
 Бубенец (уменьшительная форма бубенчик) — небольшая металлическая погремушка, закрытый колокольчик. 
 Бубенчик — приспособление для ловчих птиц.
 Бубенчик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе».

Примечания